Маяк — споруда баштового типу, що слугує орієнтиром для суден
 «Маяк» — російська державна радіомовна компанія
 «Маяк» — радіохімічний завод «Маяк» біля міста Киштим, Росія
 «Маяк» — видавництво в Одесі
 «Маяк» — радіозавод у Києві
 «Маяк» — Вінницький завод радіотехнічної апаратури (ВЗРТА) Вінниці
 «Маяк» — кінотеатр в Харкові
 «Маяк» — серія магнітофонів
 «Маяк» — серія космічних ракет вітчизняного виробництва
 «Маяк» — українська щотижнева газета 1912—1914 років
 «Маяк» — журнал, що виходив у Санкт-Петербурзі в 1840—1845 рр.
 «Маяк» — двадцять шостий епізод першого сезону телевізійного серіалу «Сутінкова зона»
 «Маяк» (англ. The Lighthouse) — американо-канадський фільм жахів 2019 року режисера Роберта Еггерса

Маяк — гора, третя за висотою (335 м) точка країни, Мінська височина
  — гора, Ошмянська височина

Маяк — село, Алтайський район, Східноказахстанська область
 Маяк — село, Сарикольський район, Костанайська область

Маяк — місто, Придністров'я, Григоріопольський район

Маяк — присілок, Канаський район, Чувашія
 Маяк — селище, Комишловський район, Свердловська область
 Маяк — присілок, Міякинський район, Башкортостан
 Маяк — село, Нанайський район, Хабаровський край
 Маяк — селище, Олов'яннинський район, Забайкальський край
 Маяк — селище, Торбеєвський район, Мордовія
 Маяк — село, Чаришський район, Алтайський край
 Маяк — присілок, Юргамиський район, Курганська область
 Маяк — село, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Маяк — селище міського типу, Донецька область, Донецький район
 Маяк — село, Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Маяк — село, Дніпропетровська область, Криворізький район
 Маяк — село, Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Маяк — село, Дніпропетровська область, Дніпровський район
 Маяк — село, Запорізька область, Мелітопольський район
 Маяк — село, Луганська область, Довжанський район
 Маяк — село, Харківська область, Ізюмський район
 Маяк — село, Харківська область, Богодухівський район
 Маяк — селище, Дніпропетровська область, Нікопольський район
 Маяк — селище, Донецька область, Покровський район
 Маяк — зупинний пункт Ізюмського напрямку
 «Маяк» — нічний швидкий поїзд «Укрзалізниці»
 Маяк — гора в Кримських горах
 Маяк — музичний проєкт з Харкова

Маяк — муніципалітет, регіон Аквітанія, департамент Дордонь
 Маяк — муніципалітет, регіон Окситанія, департамент Од

Футбольні клуби 
 Маяк (Великий Кучурів)
 Маяк (Рокита)
 Маяк (Сарни)

Див. також 
 Маяки